Zone franche peut désigner plusieurs choses :

Économie 
 Une zone franche est une zone économique spéciale, bénéficiant de droits commerciaux ou financiers particulier.

Culture 
 Zone franche est un film français réalisé par Paul Vecchiali sorti en 1996 ; 
 Zone franche est un album de bande dessinée de la série Sillage publié en 2009 ;
 Le Prix Zone franche est un prix littéraire français récompensant une nouvelle de science-fiction, fantasy ou fantastique.